Jurij Nikołajewicz Czuchnow,  (ur. w 1907 r. w Sankt Petersburgu, zm. wiosną 1945 r. w Trieście) – rosyjski działacz emigracyjny, młodszy oficer Ochotniczego Pułku SS „Varjag” podczas II wojny światowej.

Jego rodzina w połowie października 1920 r. wraz z wojskami Białych została ewakuowana z Krymu do Gallipoli. Na emigracji zamieszkała w Czechosłowacji. Jurij N. Czuchnow ukończył gimnazjum w Pradze. Następnie przeniósł się do Jugosławii, gdzie ukończył rosyjski korpus kadetów. Zaangażował się w działalność ruchu monarchistycznego. Po zajęciu Jugosławii przez wojska niemieckie w kwietniu 1941 r., podjął współpracę z okupantami. Na początku 1942 r. wstąpił do nowo formowanego Ochotniczego Pułku SS „Varjag”. Uczestniczył w operacjach antypartyzanckich. Otrzymał stopień podoficerski, a następnie porucznika. Podczas odwrotu oddziału wojskowego do Północnych Włoszech wiosną 1945 r. został schwytany przez komunistycznych partyzantów jugosłowiańskich, po czym rozstrzelany w Trieście.

Bibliografia 
 Witalij W. Karawaszkin, Кто предавал Россию, 2008

Biali emigranci rosyjscy
Biali Rosjanie współpracujący z III Rzeszą
Wojskowi rosyjskich formacji kolaboranckich w służbie Niemiec hitlerowskich
Urodzeni w 1907
Zmarli w 1945